Čepin je lahko:

 Čepin, priimek več znanih ljudi
 Čepin, naselje na Hrvaškem